Santa Fe d'Agen (Agen, Aquitània, segle III - entre 287 i 303), jove cristiana, morta com a màrtir durant les persecucions dels romans, venerada com a santa per diverses confessions cristianes
 Toponímia:
 Santa Fe (Rialp), muntanya del municipi de Rialp (Pallars Sobirà)
 Camí de Santa Fe, ruta de transport inaugurada pels espanyols i usada després pels nord-americans que creuava el sud-oest d'Amèrica del Nord connectant Saint Louis (Missouri) amb Santa Fe (Nou Mèxic)
 Muntanya de Santa Fe, serra entre els municipis de Coll de Nargó i d'Organyà (Alt Urgell)
 Pantà de Santa Fe, embassament que pertany a la riera de Santa Fe (conca del riu Tordera)
 Edificis:
 Santa Fe dels Solers, ermita romànica del municipi de Sant Climent Sescebes (Alt Empordà)
 Ermita de Santa Fe, diverses edificacions
 Santa Fe de Fontsagrada, església romànica del municipi de Gavet de la Conca
 Santa Fe de Concas, abadia al municipi francès de Conques, al Roergue (departament d'Avairon, Migdia-Pirineus) 
 Divisions administratives:
 Santa Fe (Argentina), capital de la província argentina de Santa Fe
 Santa Fe (Arieja), municipi francès del departament d'Arieja, regió de Migdia-Pirineus
 Santa Fe (Granada), municipi d'Andalusia, a la província de Granada 
 Santa Fe (Nou Mèxic), ciutat dels Estats Units, capital de l'estat de Nou Mèxic
 Santa Fe (les Oluges) o Santa Fe de Segarra, nucli de població del municipi de les Oluges, a la Segarra
 Santa Fe (Texas), població dels Estats Units a l'estat de Texas
 Santa Fe de Antioquia, municipi de Colòmbia a la subregió Occidente d'Antioquia
 Santa Fe de Bogotà, nom amb què ha estat coneguda històricament la capital de Colòmbia
 Santa Fe de Crefuèlha, municipi al departament de l'Alta Garona (regió d'Occitània)
 Santa Fe del Montseny, nucli de població del municipi de Fogars de Montclús, al Vallès Oriental
 Santa Fe del Penedès, municipi de la comarca de l'Alt Penedès
 Santa Fe de la Serra, nucli de població del municipi de Sant Julià de Ramis, al Gironès
 Santa Fe de Grefuèlha, municipi del departament francès de l'Alta Garona, regió de Migdia-Pirineus
 Santa Fe de Mondújar, municipi de la província d'Almeria, Andalusia
 Santa Fe de Nou Mèxic, territori de la federació mexicana incorporat de 1824 al 1850 
 Santa Fe Springs, població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia
 Eldorado at Santa Fe, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nou Mèxic
 Província de Santa Fe, província de l'Argentina, amb capital a Santa Fe
 Esport:
 Santa Fe Corporación Deportiva, club colombià de futbol de la ciutat de Bogotà
 Campionat de Santa Fe de futbol, competició futbolística de la ciutat de Santa Fe a la província de Santa Fe (Argentina)
 Colón de Santa Fe, club de futbol argentí de la ciutat de Santa Fe
 Unión de Santa Fe, club esportiu argentí de la ciutat de Santa Fe
 Miscel·lània:
 Aplec de Santa Fe, aplec festiu en honor de la co-patrona de la vila d'Organyà
 Capitulacions de Santa Fe, acord signat pels Reis Catòlics el 1492 a Santa Fe (Granada) sobre l'expedició marítima de Cristòfol Colom a les Índies per la ruta d'occident
 Centre Balear de Santa Fe, comunitat balear a l'exterior fundada el 1923 a Santa Fe (Argentina)
 Cançó de Santa Fe, poema hagiogràfic anònim relatiu a Santa Fe d'Agen, elaborat entre 1054 i 1076